ИATURAL (, «естественный») — третий альбом японской группы Orange Range, выпущенный 12 октября 2005 года. Он стал вторым по продаваемости альбомом группы и дольше всех занимал высокие строчки хит-парадов. Занимал 1 строчку чарта Oricon.

В альбом вошли композиции, ранее выпускавшиеся синглами: «*~Asterisk», «Love Parade», «Onegai! Senorita» и «Kizuna».

Список композиций

*~Asterisk~ 

Песня «*~Asterisk» («звёздочка») была первой открывающей композицией аниме «Блич», заняла четвёртое место в списке ста самых продаваемых синглов Японии 2005 года и разошлась количеством 628,329 копий, став самым продаваемым синглом группы Orange Range. Также занимала первую строчку Oricon.

Примечания 

Альбомы 2005 года
Orange Range
Альбомы Японии